Pollwein ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Pollwein (1920–2007), deutscher Politiker
 Max Pollwein (1885–1944), deutscher Politiker